Околовръстен път може да се отнася за:
 Околовръстен път (Белград)
 Околовръстен път (Пловдив)
 Околовръстен път (София)